Paul Norell, acteur anglais ;
 Pär Ola Norell, acteur suédois.

Titre 

 Jonathan Strange et Mr Norrell, un roman de fantasy écrit par l'auteur britannique Susanna Clarke (2007).

Homonymie de patronyme suédois
Patronyme anglais